Příjmení Krohn nosí více významných osobností:

 Karel Krohn (1846–1913) – český místní politik
 Leena Krohnová (* 1947) – finská spisovatelka
 Michael Krohn-Dehli (* 1983) – dánský fotbalista a reprezentant